Мирко Лучич (; 1918, Купиново — декабрь 1943, Фармаци) — югославский черногорский рабочий, военный врач и диверсант, участник Народно-освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии.

Биография 
Родился в 1918 году в деревне Купиново близ Даниловграда. Окончил школу Острожского православного монастыря, работал позднее в Остроге строителем. Был призван в королевскую армию Югославии, служил в гарнизоне города Острога. Участвовал в Апрельской войне в составе 48-го артиллерийского полка, во время боёв с албанцами и итальянцами был тяжело ранен в голову, лечился в Цетине.

В июне-июле 1941 года Мирко вступил в Народно-освободительную армию Югославии, боевое крещение в Народно-освободительной войне принял во время черногорского антифашистского восстания, участвуя в боях за Острог (отличился при взятии полицейского участка), Даниловград, Браленовицу, Вели-Брд, Яворов-Дол и другие городах. 1 декабря 1941 вступил в битву за Плевлю в районе Малого Богишевца. В бою получил ранение обеих ног: левая нога была прострелена и серьёзно изуродована, а правая была сломана. Итальянцы захватили Мирко в плен и отправили на лечение в Плевлю, однако правую ногу солдату пришлось ампутировать.

В конце января 1942 года Мирко Лучич вернулся из плена после того, как итальянцам вернули пленного итальянского офицера. Лучича приняли в Коммунистическую партию Югославии: вплоть до битвы на Сутьеске он занимал должность руководителя при Центральной больнице НОАЮ, командуя одним из больничных эшелонов и участвуя в боях в Герцеговине. После битвы на Сутьеске он пробился с группой бойцов в Черногорию.

В селе Добруш-на-Пьевшицах Мирко был схвачен чётниками и выдан немцам, содержался в тюрьме Никшича до сентября 1943 года, позднее переведён в Подгорицу. В конце декабря расстрелян с группой партизан. Посмертно награждён званием Народного героя 10 июля 1952 посмертно.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Партизанска књига“ Љубљана, „Народна књига“ Београд, „Побједа“ Титоград, 1982. година.
 Српски биографски речник (књига пета). „Матица српска“ Нови Сад, 2011. година.

Коммунисты Черногории
Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Расстрелянные в Черногории
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1943 году